Тропикал има више значења:

 Тропикал, Виверо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Тропикал, Ганадера (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику